Epsilon är ett släkte av steklar. Epsilon ingår i familjen Eumenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar